Daquin, d'Acquin – francuskie nazwisko
 Dominique Daquin
 Louis-Claude Daquin

Francuskie nazwiska